Aleksandr Michajlovič Dobroljubov – poeta russo
Nikolaj Aleksandrovič Dobroljubov – giornalista e critico letterario russo
Igor' Michajlovič Dobroljubov – attore e regista sovietico e bielorusso